Vrak může být:

 poškozený nebo vyřazený automobil, letadlo nebo jiný dopravní prostředek
 lodní vrak – zbytky potopené lodi na mořském dně
 v přeneseném smyslu: pejorativní označení pro výrazně zastaralý, zničený, nemoderní nebo opotřebený stroj

jiné významy
 Vrak (film) – československo-bulharský film z roku 1984
 Vrak (pivo) – značka švédského piva

Související články 
 vrakoviště
 autovrak

Externí odkazy